Nathalie Dechy e Andy Ram erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Dominika Cibulková e Gaël Monfils.

Viktoryja Azaranka e Bob Bryan hanno vinto in finale 6–2, 7–6(4), contro Katarina Srebotnik e Nenad Zimonjić.

Teste di serie

  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (finale)
  Květa Peschke /  Pavel Vízner (semifinali)
  Viktoryja Azaranka /  Bob Bryan (campioni)
  Chia-jung Chuang /  Jonathan Erlich (primo turno)

  Zi Yan /  Mark Knowles (secondo turno) 
  Cara Black /  Paul Hanley (secondo turno) 
  Lisa Raymond /  Simon Aspelin (primo turno) 
  Alicia Molik /  Jonas Björkman (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Open di Francia 2008
ATP Tour 2008